Ivan Huml(né le  à Kladno en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Après une bonne saison dans les junior avec 104 points en 49 matchs, il devient le  des Bruins de Boston ( au total) au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey.

Après 3 saisons ordinaires avec les Bruins, il signe un contrat comme étant agent libre dans sa ville pour le HC Kladno.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||Thunder de Langley ||LHCB ||33||23||17||40||41||  ||  ||  ||  || 
|-
|1999-2000||Thunder de Langley||LHCB ||49||53||51||104||72||  ||  ||  ||  || 
|-
|2000-2001 ||Bruins de Providence || LAH ||79||13||6||19||28||17||0||0||0||2
|-
|2001-2002||Bruins de Boston || LNH ||1||0||1||1||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002||Bruins de Providence ||LAH ||76||28||19||47||75||2||0||0||0||0
|-
|2002-2003||Bruins de Boston ||LNH||41||6||11||17||30||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||Bruins de Providence ||LAH ||30||10||15||25||42||4||2||0||2||0
|-
|2003-2004||Bruins de Boston ||LNH||7||0||0||0||6||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004 ||Bruins de Providence ||LAH ||52||15||16||31||51||1||0||0||0||0
|-
|2004-2005||HC Kladno || Extraliga ||3||0||0||0||2||1||0||0||0||0
|-
|2005-2006||HC Kladno ||Extraliga||42||5||12||17||62||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006||TPS Turku || SM-Liiga ||15||3||6||9||22||2||0||0||0||0
|-
|2006-2007||TPS Turku ||SM-Liiga ||21||9||9||18||42||  ||  ||  ||  || 
|-
|2006-2007||Mora IK ||Elitserien ||32||5||7||12||24||4||0||1||1||0
|-
| rowspan=2|2007-2008||Mora IK ||Elitserien || 48 || 13 || 10 || 23 || 32 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Mora IK ||HockeyAllsvenskan ||  ||  ||  ||  || ||10 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
|2008-2009|| HC České Budějovice ||Extraliga|| 52|| 16|| 13|| 29|| 50|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC České Budějovice ||Extraliga|| 9|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Kometa Brno ||Extraliga|| 42|| 8|| 13|| 21|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| HC Kometa Brno ||Extraliga|| 44|| 6|| 8|| 14|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kärpät Oulu ||SM-Liiga || 54|| 21|| 25|| 46|| 58|| 9|| 1|| 5|| 6|| 33
|-
|2012-2013|| Kärpät Oulu ||SM-Liiga || 57|| 16|| 39|| 55|| 79|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga || 57|| 11|| 38|| 49|| 95|| 16|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga ||52 ||5 ||32 ||37 || 48||19 || 2||3 ||5 ||18
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga ||55 ||9 ||12 ||21 || 24||8 ||1 ||0 ||1 ||27
|-
|2016-2017|| Piráti Chomutov ||Extraliga|| 51 || 18|| 22|| 40|| 56|| 17|| 5|| 11|| 16|| 8
|-
|2017-2018|| Piráti Chomutov ||Extraliga|| 52 || 12|| 15|| 27|| 48|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2018-2019|| Piráti Chomutov ||Extraliga|| 27 || 4|| 2|| 6|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2019-2020|| HC Řisuty ||2. Liga || 5|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Kladno
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Mora IK
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Brno
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du KLH Chomutov
Naissance à Kladno
Naissance en Tchécoslovaquie